Kanal eller Kanał kan syfta på:

 Kanal – en anlagd vattenfarled
 Kanal (solsystemet) – smala sänkor i månens yta
 Kanal (kommunikation) – en uppdelning av ett frekvensband
 TV-kanal – en programtjänst som sänder television
 Radiokanal
 Ljudkanal – ett ljudspår
 Tårkanalen – en del i ögat
 Kanalsimning –  simma längre distanser över kanaler
 Kanalströmning – analys och beräkningar av hur fluider (främst vatten) rör sig i kanaler, öppna diken och naturliga vattendrag
  Kanał – en polsk film från 1957, se Medan döden väntar

Personer
 Tony Kanal (1970–),  amerikansk basist i bandet No Doubt

Se även
 Sund